Barbezat ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Barbezat (1913–1999), französischer Verleger, Publizist und Apotheker
 Melanie Barbezat (* 1991), Schweizer Curlerin
 Olga Kešeljević-Barbezat (1913–2015), französische Theaterschauspielerin